Dies ist eine Liste der Städte und Siedlungen städtischen Typs in der russischen Oblast Woronesch.

Die folgende Tabelle enthält die Städte und städtischen Siedlungen der Oblast, ihre russischen Namen, die Verwaltungseinheiten, denen sie angehören (Rajon oder Stadtkreis), ihre Einwohnerzahlen für den , ihre Wappen und geographischen Koordinaten. In der Oblast gibt es 15 Städte und 17 Siedlungen städtischen Typs.

Quellen 

!Stadte
Woronesch